Damernas tungvikt i judo vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 3 augusti 2012 i London i mässhallen Excel London.

Medaljörer

|-
| width="200px" rowspan="2"| +78 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Tävlingsformat
Grenen avgjordes som en utslagsturnering där en besegrad idrottare blev utslagen, de två semifinalvinnarna mötte varandra i en match om guldet. De fyra atleterna som blev utslagna i kvartsfinal gick chansen i ett återkval där de tillsammans med de två semifinalisterna gjorde upp om två bronsmedaljer. Om en match var oavgjord efter ordinarie tid så vidtog en tre minuter lång förlängning där golden score tillämpades; alltså att den som gick poäng först vann matchen.

Schedule 
Alla tider är British Summer Time (UTC+1)

Resultat

Final

Återkval

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

Judo vid olympiska sommarspelen 2012